US Open 2014 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbywały się pomiędzy 19 a 22 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2014
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet